

Изменения в новом сезоне 
В сезоне ДТМ 2001 года было решено отказаться от прежнего формата этапа, состоящего из двух одинаковых гонок длиной 100 км (в угоду ТВ-партнерам). Теперь первая гонка была короткой (35 км), очки начислялись по системе 3-2-1, и её результаты определяли порядок старта в основной, 100-километровой, гонке. Гонки разделялись 25 минутным перерывом для дозаправки и смены шин, кроме того, в главной гонке гонщики должны были совершить один пит-стоп для замены шин (без дозаправки). Также изменились форматы практик, а квалификация проходила по образцу Ф1 - 12 кругов в течение 45 минут, лучшие результаты шли в зачет квалификации.

Клаус Людвиг покинул Мереседес и автогонки вообще, на его место из Опеля пришел уволенный оттуда Уве Альцен. Команду Абта усилили молодые новички Мартин Томчик и Маттиас Экстрем. 
Опель и Мереседес вновь выставили по 8 машин каждый, но уже за счет новых и прошлогодних машин. Новые машины получила и пришедшая из Суперкубка Порше Manthey Racing с Патриком Хьюсманом Берндом Майландером. Абт выставил 4 новых машины. Поскольку ТТ была короче, чем конкуренты и имела тем самым худшие аээродинамические характеристики, то ей разрешили увеличить колесную базу (на 170мм ), что придало им особые очертания и лишило сходства с серийными машинами. Также было разрешено и Опелю довести колесную базу до уровня CLK. Задние крылья теперь располагались за задним бампером для повышения прижимной силы.

Также впервые новый ДТМ покинул Германию и выехал в Зандфоорт и на А1-ринг.

В целом расстановка сил серьёзно не изменилась - доминировал «Мерседес», но «Ауди» оказалась сильнее «Опеля» и сумела одержать две победы за сезон. «Опель» же мучился с доводкой новой машины и стал самой медленной машиной в пелетоне. В Зандфоорте Уве Альцен отметился обгоном Кристиана Абта со многими контактами. Отмечая затем победу торможением перед боксами он подставился под удар того же Абта, врезавшегося сзади.
Также гонки были отмечены многочисленными авариями в ходе стартов с ходу, после чего пейскар стал отпускать пелетон задолго до линии старт-финиш. Это тоже вызывало неудовольствие стартующих сзади, которые не видели светофора.

Календарь и победители

Положение в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет

Зачет марок

Ссылки 
Официальная страница ДТМ
 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM